Falqui ist der Familienname folgender Personen:

 Antonello Falqui (* 1925), italienischer Regisseur